Número positivo - qualquer número real maior que zero
Operador positivo
Carga elétrica - em química e física, algo que possui déficit de elétrons
Grupo Positivo - holding brasileira do ramo de educação, editorial e de informática
Positivo Tecnologia - empresa brasileira de eletrônicos
Universidade Positivo - instituição privada de ensino superior brasileira sediada em Curitiba, Paraná; antiga divisão do grupo
Positiva Records
Positiva FM

Ver também
Negativo

Desambiguação